Шумен — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Шумен, Майкл (род. 1985) — американский рок-музыкант.

Топоним 
 Шумен — город на Северо-Востоке Болгарии, административный центр Шуменской области и общины Шумен.
 Шумен — община в Болгарии. Входит в состав Шуменской области.